Бенуа () — французьке ім'я, похідне від латинського Бенедикт, а також прізвище ().

 Атаназій Бенуа — очільник парламентської фракції «Польське коло»
 Джо Бенуа — канадський хокеїст
 Карл Бенуа — архітектор, автор проекту першої ратуші Івано-Франківська
 Павел Бенуа — варшавський каштелян, інстигатор коронний, староста: яблунівський, солотвинський, коломийський
 П'єр Бенуа — французький письменник.

 Бенуа Альберт Альбертович (1879—1930) — аквареліст.
 Бенуа Альберт Миколайович (1852—1936) — російський художник, академік акварельного живопису і викладач її в Академії Мистецтв. Син М. Л. Бенуа.
 Бенуа Ірина Миколаївна (1912—2005) — радянський архітектор-реставратор, засновник ленінградської школи реставраторів; автор проекту відновлення Старо-Калинкіного моста в XX столітті. Дружина архітектора М. К. Бенуа.
 Бенуа (Кузнєцова) Марія Миколаївна (1880—1966) — російська оперна співачка (сопрано) і танцівниця українського походження.
 Бенуа Микола Леонтійович (1813—1898) — російський архітектор, професор архітектури.
 Бенуа Микола Олександрович (1901—1988) — італійський художник. Син і учень А. М. Бенуа.
 Бенуа Михайло Костянтинович (1912—1955) — радянський архітектор, один з авторів проекту станції метро «Балтійська» в Ленінграді, післявоєнної забудови Суворовського проспекту і ін. Правнук М. Л. Бенуа і чоловік І. М. Бенуа.
 Бенуа Леонтій Миколайович (1856—1928) — російський архітектор, професор архітектури, ректор Академії Мистецтв. Син М. Л. Бенуа.
 Бенуа Олександр Миколайович (1870—1960) — російський художник, історик мистецтва, художній критик. Син М. Л. Бенуа.
 Бенуа Олександр Михайлович (1862—1944) — генерал-майор російської імператорської армії, генеральний хорунжий Української армії, герой Першої світової війни.
 Бенуа-Устинова Надєжда Леонтієвна — художник і книжковий графік. Мати актора і письменника Пітера Устинова.
Французькі прізвища